Hr. Ms. Ceram (ex HMAS Burnie), een Nederlands fregat van de Batjanklasse.
 Hr. Ms. Evertsen, een Nederlands snelfregat van de Van Speijkklasse.